Libertiella är ett släkte av svampar. Libertiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Libertiella